

Części wsi w Polsce 
 Włókna – część wsi Rudziczka w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Prudnik
 Włókna – część wsi Potrzanowo w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki